Lucius Iucundus ist der Name folgender Personen:

* Lucius Caecilius Iucundus († nach 62), römischer Bankier und Steuerpächter
 Lucius Iulius Iucundus, römischer Offizier